Sezon 2012/13 Regionalligi – 5. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), Nordost (Północny Wschód), West (Zachód), Südwest (Południowy Zachód) oraz Bayern (Bawaria) i występowało w nich łącznie 93 drużyny. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy oraz wicemistrz grupy "Südwest" grali w barażu o trzy miejsca premiowane awansem do 3. Ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie północnej w sezonie 2012/13 występowało 18 drużyn.

Tabela  

 Holstein Kiel wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2013/14.
 VfB Lübeck spadł do Oberligi 2013/14.
 FC Oberneuland spadł do Landesligi 2013/14 (nie otrzymał licencji na grę w Oberlidze 2013/14 i w następnym sezonie będzie występował w Landeslidze Bremen - szósty poziom rozgrywek), gdzie zajmie miejsce drużyny rezerw. 
 Za wykroczenia licencyjne SV Wilhelmshaven został ukarany 6. punktami ujemnymi.
 VfB Lübeck (1 stycznia 2013) oraz FC Oberneuland (16 maja 2013) - w klubach ogłoszenie postępowania upadłościowego, a wyniki ich dotychczas rozegranych meczów zostały anulowane.

Nordost (Północny Wschód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie północno-wschodniej w sezonie 2012/13 występowało 16 drużyn.

 Hansa Rostock II (mistrz OL Nordost-Nord) nie otrzymała licencji na grę w Regionallidze Nordost i w sezonie 2012/13 będzie występowała w Oberlidze Nordost-Nord.
 Rot-Weiss Erfurt II (3 miejsce OL Nordost-Süd) oraz FC Carl Zeiss Jena II (5 miejsce OL Nordost-Süd) nie otrzymały licencji na grę w Regionallidze Nordost i w sezonie 2012/13 będą nadal występowały w Oberlidze Nordost-Süd, a Dynamo Dresden II (4 miejsce OL Nordost-Süd) zrezygnowało z awansu do Regionalligi Nordost przed rozpoczęciem rozgrywek, dzięki czemu 1. FC Lokomotive Leipzig awansował do Regionalligi.

Tabela 

 RB Leipzig wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2013/14.
 Torgelower SV Greif i Energie Cottbus II spadły do Oberligi 2013/14.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie zachodniej w sezonie 2012/13 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Sportfreunde Lotte przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2013/14.
 FC Kray, MSV Duisburg II, SV Bergisch Gladbach 09 i VfB Hüls spadły do Oberligi 2013/14.
 Wuppertaler SV Borussia spadł do Oberligi 2013/14 (nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze West w sezonie 2013/14 i w następnym sezonie będzie występował w Oberlidze Niederrhein jako Wuppertaler SV), dzięki czemu 1. FC Köln II utrzymał się w Regionallidze.

Südwest (Południowy Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie południowo-zachodniej w sezonie 2012/13 występowało 19 drużyn.

Tabela 

 KSV Hessen Kassel przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2013/14.
 SV 07 Elversberg wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2013/14.
 FC Bayern Alzenau, SC 07 Idar-Oberstein, FSV Frankfurt II i 1. FC Eschborn spadły do Oberligi 2013/14.

Bayern (Bawaria)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie bawarskiej w sezonie 2012/13 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 TSV 1860 Monachium II przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2013/14.
 FC Augsburg II i SpVgg Bayern Hof wygrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 2013/14.
 VfL Frohnlach, FC Ismaning i SC Eltersdorf spadły do Bayernligi 2013/14.

Baraż o awans do 3. Ligi

Holstein Kiel-KSV Hessen Kassel 

 Holstein Kiel wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2013/14.
 KSV Hessen Kassel przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2013/14.

SV 07 Elversberg-TSV 1860 Monachium II 

 SV 07 Elversberg wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2013/14.
 TSV 1860 Monachium II przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2013/14.

RB Leipzig-Sportfreunde Lotte 

 RB Leipzig wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2013/14.
 Sportfreunde Lotte przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2013/14.

Baraż o pozostanie w Regionallidze

BC Aichach-FC Augsburg II 

 FC Augsburg II wygrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2013/14.
 BC Aichach przegrał mecze barażowe i pozostał w Bayernlidze 2013/14.

TSV Großbardorf-SpVgg Bayern Hof 

 SpVgg Bayern Hof wygrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2013/14.
 TSV Großbardorf przegrał mecze barażowe i pozostał w Bayernlidze 2013/14.

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Bundesliga 2012/13
 2. Bundesliga 2012/13
 3. Liga 2012/13
 Oberliga 2012/13

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Regionalliga